Chiesa di Santa Rosa a Livorno
 Chiesa di Santa Rosa a Viterbo
 Chiesa di Santa Rosa a Regina Coeli a Napoli
 Chiesa di Santa Rosa da Viterbo a Roma